

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Burv“ beginnt.

Burv 



Burvi 
 Burvill, Clifford (1937–2021), australischer Radsportler
 Burvill, Margaret (1941–2009), australische Sprinterin